Frederick Morgan peut faire référence à : 
  (1856-1927), un peintre anglais ;
 Frederick E. Morgan (1894-1967), un général britannique de la Seconde Guerre mondiale;
 Frederick Morgan (1893-?), un champion olympique de tir sud-africain dans les années 1920.